I Turn to You – singolo di Christina Aguilera del 2000
 I Turn to You – singolo di Melanie C del 2000